Qayıbov ist der Familienname folgender Personen:

 Fərrux Ağa Qayıbov (1891–1916), Pilot der Kaiserlich Russischen Armee aserbaidschanischer Abstammung
 İsmət Qayıbov (1942–1991), aserbaidschanischer Generalstaatsanwalt